Dru steht für:

 Dru (Stamm), mythischer Volksstamm der Tibeter
 Aiguille du Dru, Berg im Mont-Blanc-Massiv, Frankreich
 Dru Rock, Felseninsel vor der Küste des Adélieland, Antarktika

Dru ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Marie Dru (* 1947), französischer Manager
 Joanne Dru (1922–1996), US-amerikanische Filmschauspielerin

DRU oder D.R.U. steht für:
 Alrosa Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Deutsche Radfahrer-Union, Neugründung der ehemaligen Allgemeinen Radfahrer-Union
 Diepenbrock en Reigers te Ulft, ehemaliges niederländisches Eisenwerk, siehe DRU Cultuurfabriek
 die medizinische Abkürzung für Digital-rektale Untersuchung

dru steht für:
 Rukai (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Rukai auf Taiwan

Abkürzung